Села:
 Костянтинів — Одеська область, Ширяївський район
 Костянтинів — Сумська область, Недригайлівський район